Letni Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich – cykl zawodów w skokach narciarskich, rozgrywany latem według tych samych zasad i punktacji co Puchar Świata.

Zwyciężczynie

Najwięcej razy na podium klasyfikacji generalnej 
Stan po zakończeniu sezonu 2022

Najwięcej razy na podium klasyfikacji generalnej według państw 
Stan po zakończeniu sezonu 2022

Konkursy indywidualne

Najwięcej zwycięstw w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Uwzględniono zawodniczki z co najmniej dwoma zwycięstwami. Stan po zakończeniu sezonu 2022

Najwięcej miejsc na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Stan po zakończeniu sezonu 2021

Przypisy

Bibliografia 
 Klasyfikacje generalne i wyniki poszczególnych konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego
 Historia zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich